Бедняков — русская фамилия.

Известные носители:
 Бедняков, Александр Тихонович (1853— ?) — российский сенатор (с 1909 года).
 Бедняков, Андрей Александрович (род. 1987) — украинский актёр и телеведущий.
 Бедняков, Дмитрий Иванович (род. 1952) — советский и российский политик, мэр Нижнего Новгорода в 1991—1994 годах.
 Бедняков, Эдуард Иванович (1933—2006) — электросварщик, полный кавалер ордена Трудовой Славы.

См. также